Molekulska formula -{C39H53N9O14S}- se može odnositi na:

 Amanin
 Epsilon-Amanitin